Alsop steht für:

 Alsop (Virginia), Ort im Spotsylvania County
 Alsop Lake, See im Albany County, Wyoming
 Alsop Ditch Number 1, Kanal im Albany County, Wyoming
 Alsop Ditch Number 2, Kanal im Albany County, Wyoming
 Alsop Drift Mine, Mine im Jefferson County, Alabama

Alsop ist der Familienname folgender Personen:
 Amy Alsop (* 1978), kanadische Goalballspielerin
 Fred Alsop (* 1938), britischer Leichtathlet
 George Alsop (1636–1673), englischer Schriftsteller, Chronist des amerikanischen Kolonialsystems
 Gilbert Alsop (1908–1992), englischer Fußballspieler
 Ian Alsop (* 1943), britischer Radrennfahrer
 John Alsop (1724–1794), US-amerikanischer Politiker
 Joseph Alsop (1910–1989), US-amerikanischer Journalist
 Len Alsop (1905–1993), englischer Fußballspieler
 Marin Alsop (* 1956), US-amerikanische Dirigentin
 Stewart Alsop (1914–1974), US-amerikanischer Journalist
 Will Alsop (1947–2018), britischer Architekt

Siehe auch:
 Allsop
 Allsopp
 Alsup